Wöhlert steht für:

 F. Wöhlert’sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei, deutsches Unternehmen

Wöhlert ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Ludwig Wöhlert (1797–1877), preußischer Fabrikant und Konstrukteur
 Torsten Wöhlert (* 1961), deutscher Iranwissenschaftler, Politiker und Staatssekretär (Berlin)